CBN Vale (também chamada de CBN Vale do Paraíba) é uma das mais tradicionais emissoras de rádio de São José dos Campos, pertencente ao Grupo Piratininga e opera em 750 kHz AM. Fundada como Super Rádio Piratininga, se tornou afiliada da CBN em 16 de novembro de 2020.

Equipe Esportiva (Parada dos Esportes)

Apresentador
 João Gabriel
 Gabriel Campoy

Narradores
 Paulo Roberto de Paula
 Luiz Carlos Ribeiro
 Carlos Nicolini

Comentaristas
 Antônio Carmo
 Edson Fonseca
 Luis Antônio Piedade
 Dirceu Plenamente

Repórteres
 Valtencir Vicente
 Vieira Júnior
 Chagas Júnior
 Ronaldo Tumaê

Plantão/produção
 Fernando Carlos

Coordenação da equipe
 Alberto Simões

Ligações externas 
 

Estações de rádio de São José dos Campos
Vale do Paraíba